DDR-Oberliga 1975/1976 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1975/1976. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1976/1977 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1976/1977 startovaly týmy Berliner FC Dynamo a 1. FC Magdeburg. Účast v Poháru vítězů pohárů 1976/1977 si zajistil 1. FC Lokomotive Leipzig jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - nováčci BSG Chemie Leipzig a FC Energie Cottbus. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1975
Fotbal v Německu v roce 1975
Fotbal v Německu v roce 1976